Шљивно може бити:

 Шљивно (Бања Лука), насељено мјесто у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Шљивно (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ